Bagorejo (Gumuk Mas)
 Bagorejo (Srono)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing